Murmel bedeutet:

 eine Kugel beim Murmelspiel
 eine Kurzform für das Murmeltier
 im Pelzhandel die Bezeichnung für das Fell des Murmeltiers, das Murmelfell

Siehe auch: